Мариос Димитриу:
 Димитриу, Мариос (род. 1973) — кипрский футболист.
 Димитриу, Мариос (род. 1992) — кипрский футболист.